Wullstein ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Wullstein (1864–1930), deutscher Chirurg
 Sabina Wullstein (* 1934), deutsche HNO-Ärztin
  Horst Ludwig Wullstein (1906–1987), deutscher HNO-Arzt, Hochschullehrer, Ehemann von Sabina Wullstein

Siehe auch:
 Wullstein